Tenisový turnaj na okruhu WTA Western & Southern Open 2011 se konal ve dnech 13. až 21. srpna v americkém Cincinnati na otevřenách dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier 5. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Viktoria Azarenková (odstoupila)
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Li Na (3. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová (3. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Andrea Petkovicová (semifinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (odstoupila)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Christina McHaleová
  Sloane Stephensová
  Polona Hercogová
  Maria Šarapovová

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Alexa Glatchová
  Jill Craybasová
  Monica Niculescuová
  Chanelle Scheepersová
  Čeng Ťie
  Čang Šuaj
  Eleni Daniilidouová
  Petra Cetkovská
  Anastasia Rodionovová
  Bojana Jovanovská
  Petra Martićová
  Sofia Arvidssonová (jako šťastná poražená)
  María José Martínezová Sánchezová (jako šťastná poražená)
  Pauline Parmentierová (jako šťastná poražená)

 Odměny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ch McHaleová
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Pironkovová
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Vinciová
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= N Petrovová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Glatchová
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= A Ivanocićová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= A Petkovicová
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=75
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Gajdošová
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= S Arvidssonová
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Niculescuová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= R Marinová
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ch Scheepersová
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacká
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ch McHaleová
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= N Petrovová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= A Ivanovićová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= A Petkovicová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= S Arvidssonová
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ch Scheepersová
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Ch McHaleová
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= N Petrovová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= A Petkovicová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= P Kvitová
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= N Petrovová
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= A Petkovicová
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráčky vypadly. Čtyři nejvýše nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
 ''' Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Čan Jung-žan /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)

Divoké karty 
Následující dvojice získaly divokou kartu od pořadatelů:
  Alexa Glatchová /  Christina McHaleová
  Sloane Stephensová /  Yanina Wickmayerová
  Andrea Petkovicová /  Francesca Schiavoneová
  Julia Görgesová /  Světlana Kuzněcovová

Odměny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2011